Ernesto Casimiro I de Nassau-Dietz (Dillenburg, 22 de diciembre de 1573 - Roermond, 2 de junio de 1632) fue un noble alemán de la Casa de Nassau. Fue conde de Nassau-Dietz y estatúder de Frisia, Groninga y Drenthe.

Biografía 
Era el undécimo hijo del conde Juan VI de Nassau-Dillenburg y de la condesa Isabel de Leuchtenberg.

Después de la muerte de su padre, sus condados de Nassau-Dillenburg, de Nassau-Siegen, de Nassau-Dietz y Vianden se dividieron entre sus cinco hijos vivos. Ernesto Casimiro lo sucedió como conde de Nassau-Dietz en Dietz, Alemania. En 1631 también heredó el pequeño condado de Spiegelberg (cerca de Lauenstein).

Ernesto Casimiro fue conocido principalmente como un destacado líder militar durante la guerra de los Ochenta Años. Sirvió bajo el mando de Mauricio de Nassau, Príncipe de Orange en el asedio de las ciudades de Steenwijk y Oldenzaal, y de Federico Enrique de Orange-Nassau, príncipe de Orange durante el Asedio de Groenlo (1627) y el Asedio de 's-Hertogenbosch. Como estatúder de Groninga fundó la fortaleza Nieuweschans (Oldambt) en 1628. Aunque poseía poco en Frisia, era popular allí, y la gente le otorgó a su heredero el derecho de gobernar después de su muerte.

Muerte 
Fue alcanzado y muerto por una bala en el Asedio de Roermond mientras inspeccionaba las trincheras en junio de 1632. Su hijo, Enrique Casimiro lo sucedió como conde de Nassau-Dietz y como estatúder de Frisia, Groninga y Drenthe.

Familia 
En 1607 Ernesto Casimiro se casó con Sofía Eduviges de Brunswick-Luneburgo, hija del duque Enrique Julio de Brunswick-Luneburgo y de Isabel de Dinamarca. De este matrimonio nacieron nueve hijos:

 hija nacida muerta (1608);
 hijo nacido muerto (1609);
 hijo sin nombre (1610–1610);
 Enrique Casimiro I de Nassau-Dietz (Arnhem, 1612-1640), sucesor de su padre, fue sucedido por su hermano menor Guillermo Federico;
 Guillermo Federico de Nassau-Dietz (Arnhem, 1613-1664), se casó con Albertina Inés de Orange-Nassau (hija del príncipe Federico Enrique de Orange-Nassau y de Amalia de Solms-Braunfels), con la cual tuvo 3 hijos;
 Isabel (Leeuwarden, 25 de julio de 1614 - Leeuwarden, 18 de septiembre de 1614);
 Juan Ernesto (Arnhem, 29 de marzo de 1617 - mayo de 1617);
 Mauricio (Groninga, 21 de febrero de 1619 - Groninga, 18 de septiembre de 1628);
 Isabel Frisia (Leeuwarden, 25 de noviembre de 1620 - Groninga, 20 de septiembre de 1628).

Antepasados 

Casa de Orange-Nassau
Nobles de los Países Bajos del siglo XVII